Stradella (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
 Stradella (bassysteem), een knoppensysteem aan de basskant van vele accordeons
 Alessandro Stradella (1644-1682), een Italiaans componist, zanger en violist